Сан-Роке-ду-Пику:

 Сан-Роке-ду-Пику — населённый пункт и муниципалитет в Португалии, входит в округ Азорские острова.
 Сан-Роке-ду-Пику — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Азорские острова.